Die Football League First Division 1995/96 war die vierte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 93. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 12. August 1995 und endete am 5. Mai 1996.

Zweitligameister wurde der AFC Sunderland und daneben stieg auch das zweitplatzierte Derby County direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich Leicester City in den Play-off-Spielen gegen Stoke City und im Finale gegen Crystal Palace durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1996/97 die drei in der Tabelle unten rangierenden Manchester City, Queens Park Rangers und Bolton Wanderers die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division absteigen mussten der FC Millwall, der FC Watford und Luton Town. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1996/97 der Second-Division-Gewinner Swindon Town sowie die dahinter rangierenden Oxford United und Play-off-Sieger Bradford City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1995-96 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1995/96
Fußballsaison 1995/96